Pârvu, Pîrvu:
 Toponime
 Pârvu Roșu, o localitate în județul Argeș, Muntenia
 Nume
 Pârvu Mutu (1657, Câmpulung  1735), un reprezentant de seamă al stilului brâncovenesc
 Nume de familie
 Adrian Pârvu (* 1990, Craiova), un fotbalist român
 Constantin Pârvu, un deputat român (ales în județul Ialomița)
 Ilie Pârvu (* 1941, Strejești, Olt), un filosof român
 Ionel Pârvu (* 1970, Argeș), un fotbal ist român retras din activitatea sportivǎ
 Iustin Pârvu (* 1918, Poiana Largului, Neamț), un renumit duhovnic și stareț
 Mihai Pârvu, unul dintre cei mai notorii infractori ai Craiovei
 Virgil Pârvu (Pîrvu), ministrul de finanțe al României

Vezi și 
 Pârvescu

Prenume românești
Nume de familie românești
Toponime românești